Тере́нино — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Сухиничи. Расположен в деревне Теренино Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области